AVN steht als Abkürzung für:
 Adult Video News, US-amerikanische Zeitschrift der Sexindustrie
 Agencia Venezolana de Noticias, staatliche Nachrichtenagentur Venezuelas
 Air Vanuatu, Fluggesellschaft des südpazifischen Inselstaats Vanuatu nach dem ICAO-Code
 Aktionsgemeinschaft Verkehr Nordhessen, Zusammenschluss nordhessischer Verkehrsinitiativen und Umweltverbände
 Allgemeine Vermessungs-Nachrichten, 1889 gegründete Fachzeitschrift, erscheint seit 1933 im Heidelberger Wichmann-Verlag
 Association Vinçotte-Nucléaire, belgische Atomaufsichtsbehörde
 avaskuläre Knochennekrose; siehe Osteonekrose
 Flughafen Avignon im südfranzösischen Département Vaucluse nach dem IATA-Code
 AVN Award, Filmpreis der US-Erotikbranche
 Avon, Grafschaft in England, Chapman-Code

AVN